Türtscher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Türtscher (* 1933), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Türtscher (* 1960), österreichischer Bergbauer und Politiker (ÖVP)